Авиаработников — название населённых пунктов в России:

 Авиаработников — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Авиаработников — посёлок в Рузском районе Московской области.